Cleveland megye (Arkansas)
Cleveland megye (Észak-Karolina)
Cleveland megye (Oklahoma)

Megszűnt
Cleveland megye (Anglia)